Termenul „Mauretania” se poate referi la:

Mauretania, provincie romană
RMS Mauretania vapor de pasageri construit în 1907
RMS Mauretania (II), vapor de pasageri construit în 1939